Klasa okręgowa (grupa śląska IIː Częstochowa-Lubliniec) – jedna z sześciu na terenie województwa śląskiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Stanowi tzw. VI ligę w rozgrywkach krajowych. W latach 1976-1996 był to IV poziom rozgrywkowy, a w latach 1996-2008 V poziom.

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi śląskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A. Zarządzana przez – działający w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Częstochowski Związek Piłki Nożnej. 

W sezonie 2021/2022 w Klasie okręgowej rywalizowało 18 zespołów.

Ostatni zwycięzcy 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich latach (awans do IV ligi):
 2022 – Victoria Częstochowa
 2021 – Unia Rędziny
 2020 – MKS Myszków
 2019 – Znicz Kłobuck
 2018 – Zieloni Żarki
 2017 – Victoria Częstochowa (gr. I) i Sparta Lubliniec (gr. II)
 2016 – Pogoń Kamyk (gr. I) i Lotnik Kościelec (gr. II)
 2015 – MKS Myszków (gr. I) i Lotnik Kościelec (gr. II)
 2014 – Polonia Poraj
 2013 – Raków II Częstochowa
 2012 – Lot Konopiska
 2011 – Pilica Koniecpol
 2010 – LKS Kamienica Polska
 2009 – Skra Częstochowa
 2008 – Olimpia Truskolasy
 2007 – Orzeł Babienica/Psary
 2006 – Victoria Częstochowa
 2005 – Zieloni Żarki
 2004 – Sparta Lubliniec
 2003 – Jura Niegowa
 2002 – Stradom Częstochowa

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Klasa okręgowa 2021/2022, grupa śląska II (Częstochowa-Lubliniec)
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa: śląska II
 Podokręg Częstochowa ŚlZPN

Śląsk
Sport w województwie śląskim